Голосе́ево, название в середине XX века местности Голосе́ев,  — историческая местность на территории Голосеевского района города Киева
 Голосе́ево,  — пустошь в бассейне реки Речма, в окрестности поселений Арнеево, Мартьяново, упоминается в 1748 году как вотчина Серпуховского Высоцкого монастыря.

Примечания